Sirch Fi'ek es un Jedi en el universo de Star Wars.

En la Orden Jedi las más variadas especies hacen uso de la fuerza para el lado del bien. Un claro ejemplo es el del Nikto Sirch Fi'ek, quien se crio en el templo Jedi y desde pequeño fue entrenado en las artes de la Fuerza. En la batalla de Geonosis (donde participó asistiendo al Maestro Obi-Wan Kenobi) ya había sido ordenado caballero Jedi. Su destino posterior consistiría en ser asesinado por la Legión 501, liderada por el siniestro Darth Vader mientras protegía el Templo Jedi de Coruscant

Personajes Jedi de Star Wars